|-
| 23401 Brodskaya ||  || 25 iulie 1968 ||  || , Yu. A. Belyaev
|-
| 23402 Turchina ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 23403 Boudewijnbuch || 1971 FB || 24 martie 1971 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 23404 Bomans || 1972 RG || 15 septembrie 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 23405 Nisyros ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23406 Kozlov ||  || 23 august 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 23407 - ||  || 9 septembrie 1977 || Palomar || 
|-
| 23408 Beijingaoyun ||  || 12 octombrie 1977 ||  || 
|-
| 23409 Derzhavin ||  || 31 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 23410 Vikuznetsov ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 23411 - ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 23412 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 23413 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 23414 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 23415 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 23416 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 23417 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 23418 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 23419 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 23420 - || 1981 DO || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23421 - || 1981 DR || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23422 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23423 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23424 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23425 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23426 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23427 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23428 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23429 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23430 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23431 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23432 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 23433 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 23434 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 23435 - ||  || 25 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 23436 Alekfursenko ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 23437 - ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 23438 - ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23439 - || 1986 PP || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23440 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23441 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23442 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23443 - ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 23444 Kukučín ||  || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
| 23445 - ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23446 - ||  || 19 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 23447 || 1987 VG || 15 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 23448 - || 1988 BG || 18 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 23449 ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23450 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23451 - ||  || 15 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23452 Drew || 1988 QF || 18 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 23453 || 1988 QR || 19 august 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23454 - ||  || 1 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 23455 Fumi ||  || 5 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 23456 - || 1989 DB || 26 februarie 1989 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
| 23457 Beiderbecke ||  || 5 aprilie 1989 || La Silla || 
|-
| 23458 - ||  || 6 septembrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23459 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23460 ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23461 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23462 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23463 - ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 23464 ||  || 3 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23465 - ||  || 24 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 23466 ||  || 28 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23467 - ||  || 20 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23468 - ||  || 20 septembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 23469 Neilpeart ||  || 22 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 23470 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23471 - ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 23472 Rolfriekher ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 23473 Voss ||  || 11 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 23474 ||  || 20 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23475 - ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 23476 - ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 23477 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23478 - || 1991 BZ || 21 ianuarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 23479 - || 1991 CG || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 23480 || 1991 EL || 10 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23481 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23482 - || 1991 LV || 14 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23483 - ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23484 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23485 ||  || 12 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 23486 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23487 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23488 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23489 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23490 Monikohl ||  || 12 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 23491 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23492 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23493 || 1991 SO || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 23494 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 23495 - ||  || 29 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 23496 - ||  || 3 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 23497 ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || 
|-
| 23498 - ||  || 6 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23499 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 23500 - ||  || 9 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-